Pleurotomella atypica är en snäckart. Pleurotomella atypica ingår i släktet Pleurotomella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
atypica